Canillas puede referirse a los siguientes topónimos de España:
 Canillas, un municipio limítrofe con el de Madrid que fue anexionado a la capital en 1948.
 Canillas, un barrio administrativo del distrito de Hortaleza, en Madrid, que toma su nombre del antiguo municipio.
 La estación de Canillas, en el metro de Madrid.
 El Club Deportivo Canillas, un club de fútbol del barrio de Canillas, en Madrid.
 Canillas de Abajo, un municipio de la provincia de Salamanca.
 Canillas de Aceituno, un municipio de la provincia de Málaga.
 Canillas de Albaida, un municipio de la provincia de Málaga.
 Canillas de Esgueva, un municipio de la provincia de Valladolid.
 Canillas de Río Tuerto, un municipio de La Rioja.